Матвеев, Борис Михайлович:
 Матвеев, Борис Михайлович (1929—1968) — советский легкоатлет.
 Матвеев, Борис Михайлович (род. 1970) — советский и российский футболист.